Chyroke (oblast de Dnipropetrovsk)
 Chyroke (oblast de Donetsk)
uk:Широке